Jan van Leefdael (1465-1530), Brabantse adel
 Jan van Leefdael (1603-1668), Brabants tapijtwever